Фламе́нго () — топоним и название ряда спортивных команд в Бразилии:

 «Фламенго» () — бразильский спортивный клуб из города Рио-де-Жанейро, наиболее известный по выступлениям футбольной команды.
 «Фламенго» () — бразильский баскетбольный клуб из города Рио-де-Жанейро, подразделение клуба «Фламенго».
 «Фламенго» () — бразильский пляжный футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро, подразделение клуба «Фламенго».
 «Фламенго» () — бразильский футбольный клуб из города Терезина, штата Пиауи.
 Фламенго — исторический район Рио-де-Жанейро.
 Фламенго — станция метро в одноимённом районе.